Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1977.

Setzliste 
Gesetzt wurden (offenbar) folgende Spielerinnen:
  (erreichte das Halbfinale)
  (Sieg)
  (Halbfinale)
  (Erste Runde)
  (Halbfinale)
  (Viertelfinale)
  (Erste Runde)
  (Viertelfinale)

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 21. Jahrgang (1977), Heft 4 (fälschlicherweise mit 22. Jahrgang bezeichnet) 

1977
Tennisturnier 1977